All Night Long — пятый студийный альбом американской хард-рок-группы Buckcherry, вышедший 3 августа 2010 года.

Стиль, отзывы критиков 
Стивен Томас Эрлевайн в своей рецензии на сайте Allmusic.com оценил диск в три балла из пяти и охарактеризовал его как «ещё один саундтрек к бесконечной вечеринке». По словам критика, альбом слушается гораздо легче, чем Black Butterfly, гитарные партии в композициях чуть сложнее, в музыке чувствуется влияние Aerosmith и AC/DC. Эрлевайн особо отметил песни «All Night Long» и «It’s a Party», сочтя их отличным выбором для открытия альбома.

Список композиций

Участники записи 
 Джош Тодд — вокал
 Кит Нильсон — гитара, бэк-вокал
 Стиви Ди — гитара, бэк-вокал
 Джимми Эшхёрст — бас-гитара, бэк-вокал
 Хавьер Мюриэль — ударные, перкуссия

Примечания 

Альбомы Buckcherry